Le nom John Roberts est porté par les personnes suivantes :
 John Roberts († 1610), francisé en Jean Roberts, l'un des quarante martyrs d'Angleterre et de Galles ;
 John Roberts (1847-1919), joueur de billard et fabricant de billards ;
 John Roberts (1906-1965), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Donald John Roberts, dit John Roberts (né en 1945), économiste américano-canadien ;
 John G. Roberts, Jr. (né en 1955),  de la Cour suprême des États-Unis ;
 John Roberts, réalisateur ;
 John Roberts, homme politique canadien, ministre de l'Environnement de 1980 à 1984 ;
 John Morris Roberts, historien britannique ;
 Jonathan Roberts, dit John Roberts (né en 1979), acteur américain ;
 John Roberts (1946-2016), footballeur gallois.